Вацлав Блажек (; род. , , Чехословакия) — чешский лингвист, специалист по исторической лингвистике, профессор Университета имени Масарика (Брно, Чехия), также преподаёт в Западночешском университете (Пльзень, Чехия).

В сферу его исследований входят сравнительная история индоевропейских, уральских, алтайских, афразийских языков, математическая лингвистика (лексикостатистика и глоттохронология), этнолингвистика. Также активно интересуется историко-лингвистическими реконструкциями, включая гипотезы о прамировом языке, ностратической и дене-кавказской макросемьях.

В книге «Числительные» (Numerals) Блажек рассматривает названия числительных в различных неродственных языковых семьях Евразии и Африки.

Г. Старостин считает В. Блажека «де-факто представителем Московской школы компаративистики за рубежом».

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лингвисты Чехии
Индоевропеисты
Компаративисты
Преподаватели Масарикова университета